De Grand Prix-wegrace van Aragón 2013 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 29 september 2013 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Aragón